Paralus je bio biskupijsko sjedište, danas samo naslovno biskupsko sjedište.

Nalazi se na jednom od sedam ušća rijeke Nila u Egiptu.

Danas je na njegovom mjestu jezero Burollos.

Vanjske poveznice 
 Paralus Catholic Encyclopedia

Kršćanstvo u Egiptu